Христиан Николаевич Бушен (1787—1867) — генерал от инфантерии, участник Наполеоновских войн.

Биография 
Христиан Бушен родился 1 июля 1787 года, сын генерал-майора Н. М. фон Бушена. Окончив образование в частном пансионе в 1804 году, он начал службу подпрапорщиком в Таврическом гренадерском полку.

Участник многих войн, Бушен большую часть своей службы провел в походах.

В кампаниях 1805 года в Австрии и 1806—1807 годов в Пруссии он сражался при Аустерлице, под Прейсиш-Эйлау и Данцигом. В 1806 году получил свой первый офицерский чин.

В период Отечественной войны он принимал ближайшее участие в бою под Бородиным, доставившем ему орден св. Владимира 4-й степени с бантом; в Заграничном походе 1813 года в Битве народов под Лейпцигом он был ранен пулей в грудь, получив 22 января 1814 года за отличие золотую шпагу с надписью «За храбрость», а в кампании 1814 года находился в сражении под Бар-сюр-Об и при взятии Парижа.

Деятельная служба и отличия выдвинули Бушена, доставив ему, ещё в чине подполковника, 22 января 1819 года командование над 21-м егерским полком, и 28 января 1822 года он был произведён в полковники. 12 декабря 1824 года за беспорочную выслугу в офицерских чинах Бушен был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 3813 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

Произведённый в 1830 году в генерал-майоры, он, командуя бригадой 2-й гренадерской дивизии, в 1831 году с отличием находился при штурме Варшавы, за что 18 октября получил золотую шпагу с надписью «За храбрость» и бриллиантами. С окончанием кампании против поляков Бушен состоял военным начальником Сандомирской губернии по 1839 год, когда получил в командование 12-ю пехотную дивизию (в 1840 году произведён в генерал-лейтенанты), с которой принял участие в Венгерском походе 1849 года и находился в сражениях под Мишкольцем и Дебречином; за отличие был 5 сентября 1849 года вторично награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» и бриллиантами.

В конце 1849 года состоялось назначение Бушена членом генерал-аудиториата военного министерства. Последними наградами его были чин генерала от инфантерии (в 1856 году) и орден св. Александра Невского (в 1860 году).

Христиан Николаевич Бушен умер 1 февраля 1867 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Волковом лютеранском кладбище.

Семья 

Дети:
 Дмитрий (1826—1871), генерал-майор генерального штаба, директор Пажеского корпуса
 Алексей, генерал-лейтенант
 Николай, генерал-майор
 Мария (1828—1883). Муж: генерал-лейтенант Д. Н. Кузьмин-Караваев

Литература 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Некрологи:
 «Военный сборник», 1867 г., № 4
 «Иллюстрированная газета», 1867 г., № 14.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Ссылки 
 

Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники сражения при Аустерлице
Участники Венгерской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Сандомирские губернаторы
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Персоны без указанного места рождения
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами